

Patronyme 
 Alberto Hurtado (1901-1952), jésuite chilien ;
 Eduardo Hurtado (1969-), joueur équatorien de football ;
 Ezequiel Hurtado (1825-1890), homme politique colombien ;
 Ismael Hurtado, homme politique et ministre vénézuélien ;
 Iván Hurtado (1974-), joueur équatorien de football ;
 Jordi Hurtado (1957-), acteur de postsynchronisation et présentateur de radio et télévision espagnol ;
 José Hurtado (2001-), joueur équatorien de football ;
 Juan Carlos Hurtado Miller (1940-), personnalité politique péruvienne ; 
 Larry W. Hurtado (1943-2019), spécialiste du Nouveau Testament et historien des débuts du christianisme ;
 Luchita Hurtado (1920-2020), peintre, lithographe et graveuse américano-vénézuélienne ;
 Moisés Hurtado Pérez (1981-), joueur espagnol de football ;
 Oscar Hurtado (1919-1977), journaliste et écrivain cubain ;
 Osvaldo Hurtado (1939-), homme politique équatorien ;
 Osvaldo Heriberto Hurtado (1957-),  joueur et entraîneur chilien de football ;
 Petrus Hurtado (1620-1671), compositeur flamand ;
 Sebastián Hurtado de Corcuera (1587-1660), gouverneur général des Philippines.

Toponyme 
  un corregimiento de la province de Panama Ouest au Panama

Voir aussi 
 Hurtado de Mendoza